Pegajosos puede referirse:
al nombre común de la especie fanerógama Arctium lappa, también conocida como lampazo o bardana.
al adjetivo que indica que algo tiene adherencia